Double Negative (littéralement, en anglais : « double négatif ») peut faire référence aux sens suivants.

Cinéma 
 Double Negative, film canadien de George Bloomfield (1980), également connu sous le nom de Deadly Companion
 Double Negative, film américain de Sam Irvin (1985)

Autres 
 Double Negative, œuvre de land art de l'artiste américain Michael Heizer (1969)
 Double Negative, société londonienne d'effets spéciaux

Annexes 
 
 
 Double négation

Homonymie de titre